Il torneo di singolare maschile di tennis alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Teste di serie 

 Konstantin Kravčuk (Semifinale, bronzo)
 Huang Liang-chi (Quartdi di finale)
 Lim Yong-kyu (Campione, oro)
 Victor Baluda (Quarto turno)
 Jahor Herasimaŭ (Quarto turno)
 Sho Katayama (Quarto turno)
 Takuto Niki (Quarto turno)
 Kittiphong Wachiramanowong (Quarti di finale)

 Marat Deviatiarov (Terzo turno) 
 Pavel Filin (Quartdi di finale) 
 Wang Chieh-fu (Quarto turno) 
 Antso Rakotondramanga (Finale, argento) 
 Petr Michnev (Quarto turno) 
 Michal Pažický (Quarto turno) 
 Daniel Geib (Terzo turno) 
 Isade Juneau (Terzo turno)

Tabelloni

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Consolazione

Finali

Tabellone principale consolazione

Parte alta

Parte alta 

Tennis alla XXVII Universiade